Aaron Grosul (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || Université de l'Alaska de Fairbanks || CCHA ||33 ||1 ||8 ||14 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Université de l'Alaska de Fairbanks || CCHA ||34 ||3 ||8 ||11 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Université de l'Alaska de Fairbanks || CCHA ||36 ||0 ||6 ||6 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Université de l'Alaska de Fairbanks || CCHA ||31 ||2 ||5 ||7 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Iguanas de San Antonio || LCH ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2002-2003 || Tilburg Trappers || Eredivisie ||41 ||2 ||5 ||7 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Eagles du Colorado || LCH ||56 ||1 ||4 ||5 ||35 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 || Eagles du Colorado || LCH ||60 ||3 ||16 ||19 ||41 ||16 ||0 ||1 ||1 ||16
|-
|2005-2006 || Eagles du Colorado || LCH ||64 ||3 ||20 ||23 ||96 ||12 ||0 ||4 ||4 ||15  
|-
|2006-2007 || Eagles du Colorado || LCH ||5 ||1 ||1 ||2 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Eagles du Colorado || LCH ||3 ||1 ||0 ||1 ||8 ||15 ||0 ||2 ||2 ||18

Notes et références 

Naissance en mars 1980
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Iguanas de San Antonio
Joueur des Eagles du Colorado (LCH)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Nanooks de l'Alaska